Tordesillas est un toponyme et un patronyme, qui peut désigner :
 Tordesillas, une ville espagnole
 le Traité de Tordesillas, qui a été signé dans cette ville en 1494